Ladtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ladtjärn, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ladtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Ladtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Se även
Ladutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn